Prvenstvo Jugoslavije u odbojci za sezonu 1987./88. je osvojio klub Vojvodina iz Novog Sada.

Prva liga

Prvi dio

Četvrtzavršnica

Mini-lige za plasman 
Igrane kao turniri.

Za prvaka

Za 5. do 8. mjesto

Izvori 
 (srpski, ćirilica) Politika, izdanja iz 1988., Digitalna narodna biblioteka Srbije

1987-88